Taramilla puede referirse a:
 el nombre común de la planta Halimium ocymoides; o
 el nombre común de la planta Halimium umbellatum.